Hilde Sperling ha battuto in finale Simonne Mathieu 6–3 6–4.

Teste di serie
 Hilde Sperling (campionessa)
 Simonne Mathieu (finalista)
 Margaret Scriven (secondo turno)
 Jadwiga Jędrzejowska (ottavi di finale)
 Simone Iribarne (quarti di finale)
 Madzy Rollin-Couquerque (ottavi di finale)
 Nelly Adamson (quarti di finale)
 Sylvia Henrotin (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Internazionali di Francia 1936